Система воинских званий Вооружённых сил Боснии и Герцеговины начала формироваться после обретения независимости в 1991 году. В окончательном виде сформировалась после окончания гражданской войны в 1996 году. Действующая в настоящее время система воинских званий установлена Законом «О службе в Вооружённых силах Боснии и Герцеговины» () 2005 года.

Следует отметить, что в Вооружённых силах Боснии и Герцеговины применяется 3 системы воинских званий по количеству субъектов федерации. Причём сербская и боснийская системы воинских званий отличаются только орфографией написания названий воинских званий, а также используемым алфавитом: в сербском случае — кириллицей, в боснийском случае — латиницей. Хорватская система званий отличается от сербской и боснийской и очень близка системе воинских званий Вооружённых сил Республики Хорватии. В сербской и боснийской системе, наоборот, за основу была взята система воинских званий Вооружённых сил Сербии. Тем не менее, несмотря на различные наименования, воинские звания военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины имеют одинаковый объём и содержание, о чём говорит единая классификация воинских званий по системе НАТО.

Система воинских званий Боснии и Герцеговины создана в соответствии с классификацией НАТО, что отражает стремление руководства этого государства в будущем присоединиться к этой организации.

Говоря о знаках различия воинских званий, следует отметить, что в их основу была положена старая австро-венгерская система (по-видимому, в порядке преемственности и как историческое воспоминание о том, что Босния и Герцеговина являлась когда-то частью Австро-Венгрии), о чём свидетельствуют галуны с характерным рисунком, многоконечные звезды на погонах, а также использование цвета для обозначения категорий военнослужащих.

Воинские звания и знаки различий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины 1992—1996 гг

Воинские звания и знаки различий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины 1996—1997 гг

Воинские звания и знаки различий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины 1997—2005 гг

Воинские звания и знаки различий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины с 2006 г

Примерное соответствие воинских званий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины

Примечания

Ссылки 
 Воинские звания и знаки различий военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины
 Официальная страница министерства обороны Боснии и Герцеговины

Вооружённые силы Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина